Bossier ist der Familienname folgender Personen:

Fernand Bossier (1933–2006), belgischer Altphilologe und Philosophiehistoriker, Professor für griechische Sprache
Pierre Bossier (1797–1844), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch
Bossier City, Stadt im Bossier Parish im Nordwesten des US-amerikanischen BundesstaatesLouisiana
Bossier Parish, Parish im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana
Bossier-Shreveport Mudbugs, ehemaliges professionelles Eishockeyteam aus dem Stadtgebiet von Bossier City-Shreveport in Louisiana